Adell eller Adéll är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arthur Adell (1894–1962), svensk präst
 Bertil Adéll (1914–1983), svensk jurist
 Birger Adell (1903–1973), svensk kemist och skolman
 Einar Adéll (1882–1957), svensk ingenjör
 Johan Adell (född 1963), svensk kock och författare
 Magnus Adell (född 1966), svensk musiker
 Traci Adell (född 1969), amerikansk fotomodell och skådespelerska